Фина́л Ку́бка европе́йских чемпио́нов 1964 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1963/64, 9-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 27 мая 1964 года, на стадионе «Пратерштадион» в Вене. В матче встретились итальянский «Интернационале» и испанский «Реал Мадрид». «Интернационале» одержал победу со счётом 3:1, выиграв свой первый Кубок европейских чемпионов в истории клуба.

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1963/1964

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА
 Полное видео матча

Лига чемпионов 1964
1964
Кубок европейских чемпионов
Май 1964 года
События 27 мая
Спорт в Австрии в 1964 году
Международные спортивные соревнования в Вене
Международные соревнования по футболу в Австрии